Haukkoniemi är en udde i Finland. Den ligger i Puumala i den ekonomiska regionen  S:t Michel och landskapet Södra Savolax, i den södra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Haukkoniemi. Runt Haukkoniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Puumala,  km öster om Haukkoniemi. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Södra Savolax
Puumala